Línea 4 puede referirse a:
 Línea 4 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 4 de colectivos de Santa Fe, Argentina.
 Línea 4 de colectivos de Paraná.
 Línea 4 de colectivos de Santa Rosa, Argentina.
 Línea 4 de colectivos de San Antonio Oeste.
 Línea 4 de cercanías de Barcelona.
 Línea 4 de cercanías de Tarragona.
 Línea 4 del EMT de Madrid.
 Línea 4 del EMT de Valencia.
 Línea 4 del servicio interurbano de Lérida.
 Línea 4 del metro de Barcelona.
 Línea 4 del metro de Bilbao.
 Línea 4 del metro de Madrid.
 Línea 4 del metro de Nueva York.
 Línea 4 del metro de París.
 Línea 4 del Metro de Santiago (Chile).
 Línea 4 del Metro de São Paulo.
 Línea 4 del metro de Sevilla.
 Línea 4 del TRAM de Alicante.
 Línea 4 del TUC de Pamplona.
 Línea 4 del Servicio de Transporte Urbano de San Roque (Cádiz).
 Línea 4 del Servicio Urbano de Algeciras.
 Línea 4 de autobús urbano de Granada.
 Línea 4 de autobús urbano de Getafe.
 Línea 4 de autobús urbano de Torrejón de Ardoz.
 Línea 4 de autobús urbano de Arganda del Rey.
 Línea 4 de autobús urbano de Boadilla del Monte.
 Línea 4 de autobús urbano de Móstoles.
 Línea 4 de autobús urbano de San Sebastián de los Reyes.
 Línea 4 del Metro de la Ciudad de México.
 Línea 4 del Metro de Lima.
 Línea 4 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza.
 Línea 4 de ómnibus de Montevideo.
 Línea 4 de ómnibus de Maldonado (fuera de servicio).